Iğdır (provincie), een provincie van Turkije
Iğdır (district), een district in deze provincie
Iğdır (stad), de hoofdstad van deze provincie en district

Zie ook 
 İğdir (doorverwijspagina)